Рафаеллино дель Гарбо или Рафаеллино Каппони ( или ; ) — флорентийский .

Биография 

Родился в 1470 году в тосканском селе Барберино-Валь-д'Эльса; настоящее имя Рафаэлло ди Бартоломео деи Карли (Raffaello di Bartolomeo dei Carli). «Каппони» он назывался по фамилии своей приемной семьи, а название «дель Гарбо» происходит от расположения его мастерской на улице, ранее известной как Виа дель Гарбо (в настоящее время Виа делла Кондотта). 

Обучался художественному мастерству у Филиппино Липпи.

Гарбо — один из представителей раннего Возрождения. Его картины отличаются силой и яркостью красок, беспокойством ритма. 

Наиболее известная работа «Воскресение Христа» (Академия, Флоренция) обнаруживает чисто флорентийские черты стиля; позднейшие вещи носят следы влияния Пьетро Перуджино. 

Большинство флорентийских фресок созданных Гарбо не сохранилось. На сводах капеллы Караффа находится его фреска «Хор ангелов». Картины Гарбо находятся ведущих галереях мира: во Флоренции, Мюнхене, Лувре, Неаполе, Берлине и т.д., а также в частных коллекциях.

Рафаеллино дель Гарбо умер в бедности в 1524 году во Флоренции.

Примечания

Литература 
 «Старые годы». ноябрь—декабрь 1908, стр. 705. 
 
 Ulmann Н. «Raffaellino del Garbo»; «Repertorium für Kunstwissenschaft». B., 1894.

Ссылки 
 Raffaellino del Garbo // Encyclopædia Britannica .